135-я улица:
 135-я улица — улица на Манхэттене, Нью-Йорк.
 «135-я улица» — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии Ленокс-авеню, Ай-ар-ти.
 «135-я улица» — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии Восьмой авеню, Ай-эн-ди.